BKN steht für:

 einen 5/8 bis 7/8 bewölkten Himmel, siehe Bewölkung#Einteilung
 Bilanzkreisnetzbetreiber, siehe Bilanzkreis
 den grönländischen Badmintonverband, siehe Badminton Kalaallit Nunaat
 den LOCODE von Bergkamen
 die Firma BKN Strobel
 den Bundesverband Künstlernachlässe

 den Basketballkreis Niederrhein aus NRW

BkN steht für:
 ein Pentelid des Berkeliums für Stickstoff, siehe Berkelium#Chalkogenide und Pentelide

BKN